Francis Osborne kan syfta på:
Francis Osborne (författare) 
Francis Osborne, 5:e hertig av Leeds
Francis Osborne, 1:e baron Godolphin
Francis Osborne, 12:e hertig av Leeds

Se även
Francis Osborn
Frank Osborne
Frances Osborne